«Газетчик» — канадский кинофильм в жанре психологического триллера. Одну из главных ролей исполнила Александра Пол, известная ролью Стефани Холден в популярном телесериале «Спасатели Малибу».

Сюжет 
Двенадцатилетний Джонни, доставщик газет, никому не прощает обид, даже членам собственной семьи. Что уж говорить о соседях.

Джонни убивает свою пожилую соседку, в её дом въезжает её родня (Мелисса и её 10-летняя дочь, Кэмми) и мальчик отчаянно пытается подружиться с новыми соседями. Настолько отчаянно, что испуганная его одержимостью Мелисса запрещает ему даже появляться поблизости. Для Джонни это смертельная обида, и далее начинается кошмар…

В ролях 
 Александра Пол — Мелисса Торп
 Марк Марут — Джонни МакФарли
 Уильям Катт — Брайан
 Карин Двайер — Бренда
 Бриджит Тирни — Камми Торп
 Бэрри Флэтмэн — мистер МакФарли
 Криста Эрриксон — Диана

Интересные факты 
Слоган фильма «Он — плохая новость» ().

Ссылки 
 
 The Paperboy (1994) на сайте All Movie

Фильмы на английском языке

Фильмы-триллеры Канады
Фильмы Канады 1994 года